Green Bay může být:

 Green Bay (zátoka) – zátoka v Michiganském jezeře
 Green Bay (Wisconsin) – město ve státě Wisconsin, USA
 Green Bay (Ontario) – město v provincii Ontario, Kanada

Hydronyma podle barev